Дейкало — фамилия.
 Дейкало, Пётр Григорьевич  (1917—1977) — старший лейтенант Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).
 Дейкало, Стефан (род. 1959) — польский шахматист, международный мастер (1986).